Вика Подгорска (Корушка, 13. мај 1898 — Марибор, 12. јул 1984) је била југословенска и словеначка филмска и позоришна глумица.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1952. || Свет на Кајжарју || Јула
|-
| 1956. || У мрежи || Старица
|-
| 1959. || Суседи ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1963. || Сељачка буна ТВ серија || /
|-
| 1963. || Сумрак ТВ филм || /
|-
| 1964. || Чувај се сењске руке ТВ филм || /
|-
| 1964. || Врапчић ТВ филм || /
|-
| 1964. || Слијепи колосијек ТВ филм || /
|-
| 1964. || Не можеш имати све ТВ филм || /
|-
| 1964. || Елизабета Енглеска ТВ филм || /
|-
| 1965. || Сан ТВ филм || /
|-
| 1968. || Карневал ТВ филм || /
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1898.
Умрли 1984.
Словеначке глумице
Југословенски глумци